

La sesta stagione di Summer Camp: Learning the Ropes è in onda negli Stati Uniti dal 10 giugno 2022 sul canale Disney Channel. In Italia la sitcom viene interamente pubblicata inedita.